Selma Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Selma Airport (Kalifornien)
 Selma Airport (Indiana)
 Selma Airport (North Carolina)